Imię i nazwisko Miguel Ángel López nosili lub noszą m.in.:
 Miguel Ángel López Elhall (ur. 1942) – argentyński piłkarz i trener piłkarski
 Miguel Ángel López Nicolás (ur. 1988) – hiszpański lekkoatleta, chodziarz
 Miguel Ángel López Moreno (ur. 1994) – kolumbijski kolarz
 Miguel Ángel López (ur. 1997) – kubański siatkarz